Naguilián puede referirse a los siguientes municipios filipinos:
 Naguilián, en la provincia de Isabela.
 Naguilián, en la provincia de La Unión.